La B Nazionale 1982-1983 è stata la 22ª edizione della seconda divisione greca di pallacanestro maschile.

Classifica finale

Gruppo Sud

Gruppo Nord

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 1982
Pallacanestro nel 1983
B Nazionale 1982-1983